Ахунова — фамилия, женская форма фамилии Ахунов. Известные носители:
 Ахунова, Инобат Нурахуновна (род. 1941) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Ахунова, Турсуной Махмудовна (1937—1983) — бригадир механизированной бригады хлопкоробов, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.